A 2008-as Superbike San Marinó-i Nagydíj volt a Superbike világbajnokság nyolcadik, a Supersport hetedik futama. A versenyt a Misanóban rendezték június 27. és 29. között.

Végeredmény

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport

Sanmarino
Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
San Marino sportélete
Motorversenyzés Olaszországban